Si mesmo
Si (nota), em música
 Sistema Internacional de Unidades, cuja sigla pode ser SI
 Sistema de informação
 Silício, elemento químico cujo símbolo é Si
 Integral trigonométrica, ou seno integral, de símbolo Si
 Língua cingalesa - ISO 639-1
 Si, pronome reflexivo

Desambiguações de siglas